Die Qualifikation zu den Senior League World Series 2013 fand zwischen Juli und August 2013 statt.

Die Senior League Baseball World Series sind das größte Sportturnier im Baseball für Knaben zwischen 13 und 16 Jahren aus der ganzen Welt. Die Qualifikation wird aufgeteilt in fünf Regionen in den Vereinigten Staaten und vier internationalen Regionen ausgetragen.

Vereinigte Staaten

Ost 

Das Turnier fand vom 2. bis 7. August 2013 im West Deptford Township, New Jersey statt.

Teilnehmende Teams

Playoff

Südost 

Das Turnier fand vom 2. bis 6. August 2013 in DeBary, Florida statt.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Playoff

Südwest 

Das Turnier fand vom 2. bis 6. August 2013 in Seguin, Texas statt.

Teilnehmende Teams

Playoff

West 

Das Turnier fand vom 30. Juli bis 6. August 2013 in Ontario, Kalifornien statt.

Vorrunde 

* Gastgeber
** Nordkalifornien
*** Südkalifornien

Playoff

Zentral 

Das Turnier fand vom 3. bis 7. August 2013 in Peru und Oglesby, Illinois statt.

Vorrunde 

* Gastgeber

Playoff

International

Asien-Pazifik 

Das Turnier fand vom 1. bis 7. Juli 2013 in Clark, Philippinen statt.

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Playoff

Europa und Afrika 

Das Turnier fand vom 7. bis 14. Juli 2013 in Novara, Italien statt.

Vorrunde

Playoff

Kanada 

Das Turnier fand vom 31. Juli bis 8. August 2013 in Thunder Bay, Ontario statt.

Vorrunde 

* Gastgeber
** Region Atlantik
*** Region Prärie

1 Spiel wegen Regens am 1. abgebrochen und am 2. August beendet.

Playoff

Lateinamerika 

Das Turnier fand vom 6. bis 13. Juli 2013 auf Sint Maarten statt.

Vorrunde

Gruppe A 

1 Spiel wegen Regens vom 6. auf den 9. August verschoben.

Gruppe B 

1 Spiel wegen Regens vom 6. auf den 10. August verschoben.

Playoff

Einzelnachweise 

2013